Петра Квитова - чемпионка соревнований.

Прошлогодняя победительница турнира — Серена Уильямс — не приехала защищать свой титул.

Посев 
Все шестнадцать сеянных начинают турнир со второго круга.

  Виктория Азаренко (Второй раунд, отказ)
  Агнешка Радваньская (Четвертьфинал)
  Мария Шарапова (Отказ)  Саманта Стосур (Третий раунд)
  'Петра Квитова (Титул)
  Анжелика Кербер (Третий раунд)
  Каролина Возняцки (Полуфинал)
  Сара Эррани (Третий раунд)

<li>  Марион Бартоли (Третий раунд)
<li>  Ли На (Финал)
<li>  Ана Иванович (Второй раунд)
<li>  Доминика Цибулкова (Второй раунд)
<li>  Елена Янкович (Второй раунд)
<li>  Флавия Пеннетта (Второй раунд, отказ)
<li>  Сабина Лисицки (Второй раунд)
<li>  Луция Шафаржова (Полуфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Rogers Cup 2012